Дженола:

 Дженола — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Дженола — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США.